Kora (instrument), een muziekinstrument
 Kora (gemeente), een gemeente in de Japanse prefectuur Shiga
 Kora (ritueel), een meditatieritueel of pelgrimstocht in het Tibetaans boeddhisme
 Kora (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken).